Dolina (muziekgroep), een Frans- Belgische newwaveband

Bulgarije
 Dolina (Dobritsj), een dorp in de Bulgaarse oblast Dobritsj
 Dolina (Sjoemen), een dorp in de Bulgaarse oblast Sjoemen

Polen
 Dolina (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Iławski, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Dolina (Łódź), een plaats in het Poolse district Wieruszówski, woiwodschap Łódź
 Dolina (Lublin), een plaats in het Poolse district Tomaszowski, woiwodschap Lublin
 Dolina (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse district Kłodzki, woiwodschap Neder-Silezië
 Dolina (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Choszczeński, woiwodschap West-Pommeren

Slovenië
 Dolina (Puconci), een plaats in de Sloveense gemeente Puconci
 Dolina (Tržič), een plaats in de Sloveense gemeente Tržič

Kroatië
 Dolina (Vrbje), een plaats in de Kroatische gemeente Vrbje

Bosnië-Herzegovina
 Dolina (Zavidovići), een plaats in de gemeente Zavidovići in Bosnië-Herzegovina